Plaats in Indonesië
Kaliwadas (Adiwerna), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
Kaliwadas (Bumiayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
Kaliwadas (Sumber), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java